Sicherheitsgruppe steht für:
 Sicherheitsgruppe bei Kältemitteln, siehe Kältemittel #Sicherheitsgruppen, L-Gruppen, Aufstellungsbereiche
 Netzwerksicherheitsgruppe
 Sicherheitsgruppe im Amt Blank, Vorläuferorganisation des Militärischen Abschirmdienstes
 Sicherheitsgruppe Justizvollzug Baden-Württemberg, siehe Justizvollzugsbeamter
 Sicherheitsgruppe der Präsidentschaft der Republik, siehe Groupe de sécurité de la présidence de la République
 Sicherheitsgruppe des Verteidigungsministeriums, siehe Department of Defence (Australien)
 Forca e Sigurisë së Kosovës, siehe Kosovo
 Sicherheitsgruppe, Bauteil einer Solarstation, siehe Thermische Solaranlage #Solarregler, Solarstation